San Cesareo – comune italiano della città metropolitana di Roma
San Cesareo di Terracina – diacono e martire della Chiesa cattolica
San Cesareo in Palatio – chiesa cattolica a Roma
San Cesareo in Palatio (titolo cardinalizio) – titolo cardinalizio